Патриция Неске (; 19 октября 1966 года, Лос-Анджелес, США) — фигуристка из Германии, бронзовый призёр чемпионатов Европы 1989 и 1992 годов, чемпионка Германии 1990 года в женском одиночном катании. Участница Олимпиады 1992 года.

Родители Патриции Неске эмигрировали из Германии в США. Ради спортивной карьеры Патриция переехала в Германию, тренировалась в Оберсдорфе у Петера Йонаса. Послё Олимпиады 1992 года закончала выступления в спорте. В 1992 году переехала в Калифорнию.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (женщины)

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года